Jabbar ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Jalilul Jabbar († 1660), Sultan von Brunei
 Ahmed Khalil Abdul-Jabbar (1921–1976), saudischer Diplomat
 Hadi Abdul Jabbar (* 1930), irakischer Gewichtheber
 Kareem Abdul-Jabbar (* 1947), US-amerikanischer Basketballspieler
 M. Abdul Jabbar (1932–2020), Politiker und Kriegsverbrecher aus Bangladesch
 Mohammed Qassim Jabbar (* 1957), irakischer Gewichtheber